Шолакозек — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шолакозек — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Шолакозек — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.